Verseveldtia är ett släkte av koralldjur. Verseveldtia ingår i familjen läderkoraller. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Läderkoraller
Verseveldtia